The Clinic steht für:

 The Clinic (Fernsehserie), eine irische Fernsehserie
 The Clinic (1982), einen australischen Film von David Stevens 
 The Clinic (2010), einen australischen Film von James Rabbitts 

Siehe auch:
 Die Klinik Gross (The Gross Clinic), Ölgemälde von Thomas Eakins